Пирого́вка — топоним.

Населённые пункты 
Россия
 Пироговка — село в Ахтубинском районе Астраханской области.
 Пироговка — деревня в Измалковском районе Липецкой области.

Севастополь
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Пироговка — село в Нахимовском районе Севастополя.

Украина
 Пироговка — бывшее село в Пустомытовском районе Львовская область, упразднено в 1997 году.
 Пироговка — село в Шосткинском районе Сумской области.
 Пироговка — село в Виньковецком районе Хмельницкой области.
 Пироговка — село в Бахмачском районе Черниговской области.
 Пироговка (Львов) — историческая местность Львова.

Реки 
 Пироговка (приток Ижа)
 Пироговка (приток Костромы)

См. также 
 Пироговка-Соковнино
 Пироговка-Ульяновка
 Пирогово
 Многопрофильная клиника им. Н. И. Пирогова — клиника в Санкт-Петербурге, в просторечии называемая Пироговкой